Летний сплит LCL 2016 — вторая половина 1-го сезона Континентальной лиги, соревнования по League of Legends среди команд из стран СНГ. В регулярном сезоне данного розыгрыша лиги получили право участвовать 6 команд из предыдущего сплита, а также 2 коллектива из Турнира продвижения. Матчи регулярного сезона состоялись онлайн, стадия плей-офф, где определится второй в истории чемпион Континентальной лиги по League of Legends, проходила в Ледовом дворце ВТБ.

Чемпионом летнего сплита LCL 2016 стала команда «Albus NoX Luna», которая получила 1,5 млн рублей из призового фонда, а также попала на турнир International Wildcard Qualifer 2016. «Vega Squadron» завоевали 1 млн рублей, заменив впоследствии команду «Albus NoX Luna» на турнире IEM Challenger.

Участники

Квалификация

Регулярный сезон 
Регулярный сезон летнего сплита LCL проводился с 28 мая по 10 июля 2016 года. По его результатам в плей-офф соревнования вышли команды «Albus NoX Luna», «Vega Squadron», «TORNADO ROX» и «Natus Vincere».

Составы 

Условные обозначения:Н — не участвовал в данном соревновании? — нет информации об участии в соревнованииП — выступал с командой в Лиге Претендентов

Турнирная таблица

Плей-офф 
Серии матчей плей-офф до трёх побед состоялись 13 и 14 августа 2016 года в Ледовом дворце ВТБ. Победитель гранд-финала получил 1,5 млн рублей из призового фонда и попал в групповой этап турнира International Wildcard Qualifier 2016.

Турнирная сетка

1/2 финала

Гранд-финал

Итоговое положение

Турнир продвижения 
Турнир продвижения проводился с 23 по 24 июля 2016 года. По его результатам в Континентальную лигу вышли «Just.MSI Alpha» и «Vaevictis Syndicate», выбыли в Лигу претендентов команды «Team Empire» и «Team Just.MSI». «Vaevictis Syndicate» не смогли участвовать в лиге как второй состав организации «Vaevictis eSports» — их заменил новый состав по League of Legends киберспортивной организации «Virtus.pro».

Примечания 

IWCQ 2016
Континентальная лига по League of Legends